Lantbruksstyrelsen kan syfta på:
Lantbruksstyrelsen (Finland)
Lantbruksstyrelsen (Sverige)